Call of Juarez () — серия шутеров от первого лица от польской компании разработчиков Techland. По условиям соглашения Techland выкупила права на серию у Ubisoft Entertainment в 2018.

Игры серии

Описание серии

Call of Juarez: Сокровища Ацтеков 

Call of Juarez: Сокровища Ацтеков (2006; ориг. Call of Juarez, раннее The Lawman) — это шутер от первого лица в стиле вестерна. Впервые выпущен на PC в 2006 году, затем был портирован на Xbox 360 в 2007 году. PC-версия была одной из первых игр, использовавших DirectX 10.

Call of Juarez: Узы Крови 

Call of Juarez: Узы Крови (2009; ориг. Call of Juarez: Bound in Blood) — это шутер от первого лица в стиле вестерна, её сюжет проходит с 1864 до 1866 года. Является приквелом «Call of Juarez: Сокровища Ацтеков». Игра вышла 30 июня 2009 года на PC, Xbox 360, PlayStation 3.

Call of Juarez: Картель 

Call of Juarez: Картель (2011; ориг. Call of Juarez: Cartel) — это шутер от первого лица в стиле вестерна, но её сюжет проходит в нынешнем времени в Лос-Анджелесе и Мексике. В игре есть возможность играть за одного из федеральных агентов, что адаптирует жанр к неовестерну. Игра вышла 9 июля 2011 года для Xbox 360 и PlayStation 3, а 13 сентября 2011 года на PC. Игра получила плохие отзывы и считается худшей игрой серии.

Call of Juarez: Стрелок 

Call of Juarez: Стрелок (2013; ориг. Call of Juarez: Gunslinger) — повествование в игре ведётся от лица персонажа — бывалого охотника за головами Сайласа Гривза, который рассказывает о своих приключениях зевакам одного из типичных на то время салунов. Само действие представляется в виде флешбеков, описывающих происходящее в той или иной истории. .

Примечания 

Шутеры от первого лица
Многопользовательские и однопользовательские игры
Компьютерные игры, разработанные в Польше
Компьютерные игры в жанре вестерн
Серии компьютерных игр Ubisoft
 
Серии компьютерных игр, появившиеся в 2006 году